Каса Кемада има више значења:

 Каса Кемада (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каса Кемада (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Кемада, Мачера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Кемада (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Кемада (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Кемада (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Кемада (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Каса Кемада (Косаутлан де Карвахал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Каса Кемада (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику